Kwalifikacje do IRB Women’s Sevens World Series (2014/2015) miały na celu wyłonienie czterech żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7, które uzyskały status stałych uczestników sezonu 2014/2015 IRB Women’s Sevens World Series.

Informacje ogólne 
W lipcu 2014 roku IRB ogłosiła, że sezon będzie się składać z sześciu turniejów – w Dubaju, Atlancie, São Paulo, Langford, Londynie i Amsterdamie – rozegranych w okresie od grudnia 2014 do maja 2015 roku. Liczbę drużyn w każdym z turniejów ustalono na dwanaście, z których jedenaście (core teams) weźmie udział we wszystkich zawodach sezonu, dwunasty uczestnik będzie zaś ogłaszany przez każdymi zawodami. Status core teams otrzymała najlepsza siódemka poprzedniego sezonu, zaś kolejne cztery miejsca zarezerwowano dla czołowych zespołów turnieju kwalifikacyjnego. Zaplanowany on został do rozegrania w Hongkongu na należącym do Hong Kong Rugby Football Union stadionie Shek Kip Mei Sports Ground w dniach 12–13 września 2014 roku.

W zawodach wzięło udział dwanaście reprezentacji, które rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Podział na grupy, rozkład gier oraz lista sędziów turnieju zostały opublikowane przez IRB w połowie sierpnia 2014 roku, zaś przedturniejowe charakterystyki zespołów 11 września 2014 roku. Niepokonane w zawodach okazały się zawodniczki Fidżi, które wraz z reprezentantkami Chin, Francji i RPA zyskały prawo do występów w trzecim sezonie WSWS. Niespodzianką w tym gronie była obecność Południowoafrykanek, które miejsce w półfinałach uzyskały kosztem faworyzowanych Holenderek.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 

Q
Rugby union w Hongkongu
2014 w Azji